Luísa Doroteia da Prússia (1680–1705) – filha de Frederico I da Prússia, casou com o príncipe Frederico de Hesse-Cassel
 Luísa Ulrica da Prússia (1720–1782) – filha de Frederico Guilherme I da Prússia, casou com Adolfo Frederico da Suécia
 Luísa da Prússia (1770–1836) — sobrinha de Frederico II da Prússia, casou com o príncipe Antoni Radziwill
 Luísa da Prússia (1808–1870) — filha de Frederico Guilherme III da Prússia, casou com príncipe Frederico dos Países Baixos
 Luísa da Prússia (1838–1923) — filha de Guilherme I da Alemanha, casou com o Grão-duque Frederico I de Baden
 Luísa Margarida da Prússia (1860-1917) – filha do príncipe Frederico Carlos da Prússia, casou com Artur, Duque de Connaught e Strathearn

Desambiguações de antropônimos